Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kelly Evernden e Todd Witsken che hanno battuto in finale Charles Beckman e Shelby Cannon 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Jeremy Bates /  Kevin Curren (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Goran Ivanišević /  Diego Nargiso (secondo turno)
 Sammy Giammalva /  Glenn Layendecker (quarti di finale)

 Kelly Evernden /  Todd Witsken (campioni)
 Miloslav Mečíř /  Milan Šrejber (quarti di finale)
 Nicolás Pereira /  Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
 Charles Beckman /  Shelby Cannon (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1989